Села:
 Карабинівка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Карабинівка — Чернігівська область, Носівський район